Фіви — місто у Стародавній Греції
 Фіви — місто у Стародавньому Єгипті

Стародавній світ